

Geografia 
 Punta Grohmann – montagna delle Dolomiti

Persone 
 Max Grohmann (1861-1925) – scrittore e docente tedesco
 Nicolaus Grohmann (1500-1566) – architetto tedesco
 Paul Grohmann (1838-1908) – alpinista austriaco
 Tim Grohmann (1988) – canottiere tedesco
 Will Grohmann (1887-1968) – storico dell'arte tedesco